Замок Калькум — замок в одноименном районе города Дюссельдорф (Германия, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
 Дюссельдорф-Калькум — административный район города Дюссельдорф.